

Como I
Collegio elettorale di Como I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Como I – collegio elettorale del Regno d'Italia

Como II
Collegio elettorale di Como II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Como II – collegio elettorale del Regno d'Italia

Altri
Collegio elettorale di Como III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Como – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Como – collegio elettorale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Como – collegio elettorale della Repubblica Italiana per l'elezione del Senato